

Patronyme
 Bo Cheesman, (1981- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace anglais.
 Caryl Chessman, (1921-1960), un condamné à mort et écrivain américain.
  (1898-1983), un botaniste britannique.
 Evelyn Cheesman, (1881-1969), une entomologiste britannique.
 Wayne Cheesman, (1946- ), est un ancien joueur de hockey sur glace canadien.
 Wendy Cheesman, ( ? -1989), était une architecte britannique.

Toponyme 
 Cheesman Park, un quartier et un parc à Denver, Colorado (États-Unis)

Zoologie
 La Gerbille de Cheesman, est une espèce qui fait partie des rongeurs.

Homonymie
Homonymie de patronyme